Ел Тапон има више значења:

 Ел Тапон (Тепатитлан де Морелос), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Тапон (Сарик), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ел Тапон (Рио Браво), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Тапон (Сото ла Марина), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Тапон (Косамалоапан де Карпио), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Тапон (Исла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику